Hans Dall er navnet på flere personer:

 Hans Dall (maler) (1862-1920) – dansk maler (Hans Mathias Holten Dall)
 Hans Dall (arkitekt) (1937-2009) – dansk arkitekt